Things Will Change – альбом ремиксов на песни с Enemies & Immigrants  группы Modwheelmood, был выпущен в 2007 году только в цифровом виде. Доходы от продажи альбома передаются лос-анджелесской благотворительной организации Create Now.

Список композиций 
Yesterday (TRS-80 Dark Circles Mix) - 3:53
Going Nowhere (Home Video Remix) - 6:32
Delay Lama (Mellowdrone Remix) - 3:46
Things Will Change (Remodeled by Alva Noto) - 8:15
Things Will Change (Brightest Feather Remix) - 3:58 
As I Stand Here (Thavius Beck Remix) - 3:10	
Money for Good (Ulysses Dub) - 5:50
Delay Lama (Nalepa Remix) - 6:01
Things Will Change (Kangding Ray Remix)	 - 4:08
Going Nowhere (Aaron Spectre Remix) - 5:18
Delay Lama (Paul & Price Remix) - 4:15
As I Stand Here (Cyrus Rex & Anon Remix) - 4:43
Going Nowhere (Christopher Willits Remix) - 3:10
Yesterday (Roger O'Donnell Remix) - 7:24

Сайты
Официальный сайт Create Now
MySpace
modwheelmood.com

Альбомы 2007 года
Альбомы Modwheelmood